kpf – codice ISO 639-3 della lingua komba
 KPF – Kindle Package Format, file a impaginazione fissa per gli e-book KDP Amazon
 Kohn Pedersen Fox – studio di progettazione architettonica